Brave (‘valiente’ en idioma inglés) hace referencia a varios artículos:

Deporte 
 Atlanta Braves, equipo estadounidense de béisbol
 Orix Buffaloes, equipo desaparecido japonés de béisbol.
 Washington Redskins, originalmente 'Boston Braves', equipo estadounidense de fútbol americano.

Informática
 Brave (navegador web)

 Música 
 The Bravery, banda estadounidense de rock.
 Brave (álbum), de Jennifer López.
 Brave (canción), de Sara Bareilles, del álbum The Blessed Unrest.

 Brave (álbum de Jamie O'Neal)
 Brave (álbum de Kate Ceberano)
 Brave (álbum de Marillion)
 Brave (álbum de Nichole Nordeman)
 Brave (canción de Idina Menzel)
 "Brave", canción de Kelis, del álbum Flesh Tone.
 "Brave", canción de Katatonia, del álbum Brave Murder Day.
 "Brave", canción de Leona Lewis, del álbum Echo.
 The Braves, banda estadounidense de hip hop.

 Películas 
 Brave (película de 1994)
 The Brave, (1997) dirigida y protagonizada por Johnny Depp.
 Brave, obra tailandesa dirigida y protagonizada por Afdlin Shauki.
 Brave (película)' de Pixar, estrenada en 2012.

 Además 
 The brave'', novela de Gregory Mcdonald, en que se basó la película del mismo nombre.
 Brave (videojuego), basado en la película de 2012.